Prammer ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Sirkka Prammer (* 1977), österreichische Politikerin (Grüne)
 Barbara Prammer (1954–2014), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Heinz Prammer (* 1950), österreichischer Dirigent, Komponist und Kulturmanager
 Johannes Prammer (1948–2020), österreichischer Provinzialrömischer Archäologe
 Theresa Prammer (* 1974), österreichische Schauspielerin, Regisseurin und Autorin
 Theresia Prammer (* 1973), österreichische Romanistin, Autorin, Übersetzerin und Essayistin 
 Thomas Prammer (* 1973), österreichischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Brammer (Begriffsklärung)
 Pramer